Rombach kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Rombas, departementet Moselle i regionen Grand Est, 
 Rombach-le-Franc, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est,

Luxemburg 

 Rombach-Martelange, Redange,